Лос Бенитос има више значења:

 Лос Бенитос (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Бенитос, Ел Револкадеро (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику